Collie ist der Name mehrerer Hunderassen, die miteinander verwandt sind.

Dazu gehören:

 Der Langhaarcollie (FCI 156), der üblicherweise als „Collie“ bezeichnet wird.
 Der Kurzhaarcollie (FCI 296),
 der Bearded Collie (FCI 271),
 der Border Collie (FCI 297),
 der Shetland Sheepdog, der ursprünglich Shetland Collie genannt wurde.

Der Welsh Sheepdog wird gelegentlich als Welsh Collie bezeichnet, ist aber mit den obigen Rassen wahrscheinlich nicht verwandt.

Aus der Familie der Collies und verwandter Rassen ist insbesondere die Erbkrankheit Collie Eye Anomaly bekannt.

Hunderasse